Грибные комары, или плоскоуски  — семейство грибоядных длинноусых двукрылых. Повсеместно обитают 4177 видов в 150 родах. В ископаемом состоянии известны с раннего мела (Docosia baisae, Docosia zaza и многие другие).

Экология 
Встречаются в сырых местностях, где произрастает их пища — грибы.

Систематика 
В 1966 году Туомикоски (Tuomikoski) выделил около 800 видов этого семейства в отдельное семейство Keroplatidae, но его признали не все исследователи. Кроме того, иногда из состава Mycetophilidae выделяют Ditomyiidae, Lygistorrhinidae, Diadocidiidae и Rangomaramidae. Mycetophilidae sensu lato насчитывает 330 родов. 

Семейство включает в себя такие роды, как:

 Acadia
 Acnemia
 Acomoptera
 Acomopterella
 Acrodicrania
 Adicroneura
 Aglaomyia
 Allactoneura
 Allocotocera
 Allodia
 Allodiopsis
 Anaclileia
 Anatella
 Aneura
 Anomalomyia
 Apolephthisa
 Arachnocampa
 Asindulum
 Aspidionia
 Ateleia
 Austrosciophila
 Austrosynapha
 Azana
 Baeopterogyna
 Boletina
 Bolitophila
 Brachypeza
 Brevicornu
 Caladonileia
 Cawthronia
 Cerotelion
 Clastobasis
 Coelophthinia
 Coelosia
 Cordyla
 Creagdhubhia
 Cycloneura
 Diadocidia
 Ditomyia
 Docosia
 Drepanocercus
 Dynatosoma
 Dziedzickia
 Ectrepesthoneura
 Epicypta
 Euceroplatus
 Eudicrana
 Exechia
 Exechiopsis
 Fenderomyia
 Garrettella
 Gnoriste
 Gracilileia
 Greenomyia
 Grzegorzekia
 Hadroneura
 Hesperodes
 Heteropterna
 Impleta
 Indoleia
 Keroplatus
 Leia
 Leptomorphus
 Loicia
 Lygistorrhina
 Macrobrachius
 Macrocera
 Macrorrhyncha
 Manota
 Megalopelma
 Megophthalmidia
 Monoclona
 Morganiella
 Mycetophila
 Mycomya
 Myrosia
 Neoallocotocera
 Neoaphelomera
 Neoclastobasis
 Neoempheria
 Neotrizygia
 Neuratelia
 Notolopha
 Novakia
 Orfelia
 Palaeodocosia
 Paleoplatyura
 Paracycloneura

 Paraleia
 Paramorganiella
 Paratinia
 Paratrizygia
 Parvicellula
 Phoenikiella
 Phronia
 Phthinia
 Platurocypta
 Platyura
 Polylepta
 Pseudalysiina
 Pseudexechia
 Pseudobrachypeza
 Pseudorymosia
 Rondaniella
 Rymosia
 Saigusaia
 Sceptonia
 Sciophila
 Sigmoleia
 Speolepta
 Stenophragma
 Sticholeia
 Stigmatomeria
 Symmerus
 Synapha
 Synplasta
 Syntemna
 Tarnania
 Tasmanina
 Taxicnemis
 Tetragoneura
 Trichonta
 Trichoterga
 Trizygia
 Xenoplatyura
 Zygomyia
 Zygophronia

Примечания

Ссылки 
 Fungus Gnats Online
 Diptera.info Images

 
Семейства насекомых